Ashford (anglicky Jasanový brod) může být:
místní jméno
 Ashford (Alabama), město v USA
 Ashford (Kent), město v Anglii
 Ashford (Surrey), město v Anglii
 Ashford (Washington), město v USA
příjmení
 Brad Ashford (* 1949), americký politik
 Daisy Ashfordová (1881–1972), anglická spisovatelka
 Evelyn Ashfordová (*1957), americká atletka
 William Ashford (1746–1824), anglický malíř
další významy
 Ashford Town FC, anglický fotbalový klub
 Ashfordský černý mramor, hornina

Externí odkazy